Hartzler ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Lynn Hartzler (* 1981), US-amerikanische Sängerin, Pianistin und Songwriterin, bekannt als Amy Lee
 Vicky Hartzler (* 1960), US-amerikanische Politikerin